Province de Cercado peut désigner quatre provinces de Bolivie:

 Province de Cercado, dans le département de Beni.
 Province de Cercado, dans le département de Cochabamba.
 Province de Cercado, dans le département d'Oruro.
 Province de Cercado, dans le département de Tarija.